een orgaan van de EU, zie Raad van de Europese Unie
 het kabinet van Wit-Rusland, zie Raad van Ministers (Wit-Rusland)
 in het algemeen, als alternatieve benaming voor een ministerraad